Die 15. Biathlon-Europameisterschaften 2008 fanden vom 20. bis zum 24. Februar im tschechischen Nové Město na Moravě in der Vysočina Arena statt.

Die Europameisterschaften waren zunächst wegen der verhältnismäßig viel zu warmen Witterung im Januar gefährdet, aufgrund derer die Schneereserven vor Ort schmolzen. Ein Hochdruckgebiet brachte jedoch noch rechtzeitig vor Beginn der Titelkämpfe das benötigte Wetter. Während der Wettkämpfe herrschten dennoch zum Teil schwierige Bedingungen.

Traditionell schickten die starken Nationen im Weltcup, Deutschland, Russland, Norwegen, Frankreich, Schweden aber auch Österreich oder die Schweiz nur das zweite Aufgebot zu den kontinentalen Titelkämpfen. Die Top-Athleten waren eine Woche zuvor bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2008 in Östersund im Einsatz. Andere Nationen ließen ihre starken Athleten bei beiden Wettkampfserien antreten. Die Europameisterschaft hat vor allem in Osteuropa und den Nachfolgestaaten der UdSSR einen hohen Stellenwert. Somit wurden hier zum Teil die Läufer der Elite eingesetzt. Dementsprechend fielen auch die Ergebnisse der Europameisterschaft aus. Manche Nationen nutzen die Europameisterschaft auch zum Testen. So setzte Norwegen die junge Elise Ringen ein, die wenig zuvor bei der Juniorenweltmeisterschaft für Furore sorgte. Für das russische Team lief erstmals nach dem Ablauf ihrer zweijährigen Dopingsperre von den Olympischen Spielen 2006 in Turin Olga Pyljowa, enttäuschte jedoch weitgehend.

Für das am Ende enttäuschende deutsche Aufgebot qualifizierten sich dank ihrer Leistungen im Europacup Juliane Döll, Anne Preußler, Jenny Adler und Ute Niziak bei den Frauen direkt. In einer internen Ausscheidung setzte sich Romy Beer gegen Tina Bachmann durch, konnte dann aber doch nicht antreten, womit der Startplatz an Bachmann fiel. Bei den Männern waren Toni Lang und Jörn Wollschläger aufgrund ihrer Leistungen gesetzt, hinzu kamen Robert Wick und Christoph Knie. Den fünften freien Platz sicherte sich bei einem Ausscheidungsrennen Daniel Böhm vor Steve Renner.

Erfolgreichste Teilnehmer waren der Russe Artjom Gussew bei den Männern und die Ukrainerin Oksana Jakowljewa bei den Frauen mit jeweils zwei goldenen Medaillen, eine davon mit der Staffel, und einmal Silber. Alle Goldmedaillen und  – abgesehen von viermal Silber und einem mal Bronze für Norwegen und Deutschland – auch alle weiteren Medaillen gingen in den Osten Europas.

Medaillenspiegel

Athleten 
30 Athleten und Athletinnen aus acht Nationen gewannen Medaillen.

Männer

Einzel 20 km 

Datum: Mittwoch, 20. Februar 2008

Am Start waren 81 Athleten, von denen 79 das Ziel erreichten.

Sprint 10 km 

Datum: Freitag, 22. Februar 2008

Es starteten alle 84 gemeldeten Biathleten.

Verfolgung 12,5 km 

Datum: Samstag, 23. Februar 2008

Am Start waren 51 der 60 qualifizierten Läufer.

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: Sonntag, 24. Februar 2008

Am Start waren alle 16 gemeldeten Staffeln, eine kam nicht ins Ziel.

Frauen

Einzel 15 km 

Datum: Mittwoch, 20. Februar 2008
Es waren 60 Starterinnen gemeldet, von denen eine nicht an den Start ging (Barbara Ertl) und eine weitere das Rennen nicht beendete. Die Siegerin und die Zweitplatzierte profitierten von ihren fehlerfreien Schießeinlagen.

Sprint 7,5 km 

Datum: Freitag, 22. Februar 2008

Es starteten 59 von 60 gemeldeten Athletinnen, 58 kamen ins Ziel. Nicht an den Start ging die Polin Agnieszka Grzybek.

Verfolgung 10 km 

Datum: Samstag, 23. Februar 2008

Am Start waren 44 der 58 qualifizierten Biathletinnen. Von ihnen kam eine nicht ins Ziel, die Russin Natalja Sokolowa (41:39.75 min) wurde nachträglich disqualifiziert.

Staffel 4 × 5 km 

Datum: Sonntag, 24. Februar 2008

Am Start waren 12 von 12 gemeldeten Staffeln. Die ukrainische Staffel holte in überlegener Manier den Titel, nachdem sie in gleicher Besetzung schon eine Woche zuvor bei der Weltmeisterschaft überraschend die Bronzemedaille gewonnen hatte. Einzig die deutsche Staffel konnte streckenweise mithalten. Insgesamt war das extreme Leistungsgefälle auffällig. Während manche Staffeln, vor allem die Ukraine, ihre erste Garnitur an den Start schickten, nominierten Nationen wie Deutschland oder Russland die üblichen Starter im Europacup. Andere Nationen wie Norwegen ergänzten die Europacup-Mannschaft nach der Juniorenweltmeisterschaft mit dort stark auftrumpfenden Juniorinnen wie Elise Ringen, die noch in Jugendrennen starten dürfte. Frankreich schickte eine Verstärkte B-C-Auswahl ins Rennen, die Rumänen schonten alle wichtigen Athletinnen. Somit ist die Verzerrung erklärbar.

Weblinks 
 Einzel Männer im IBU-Datacenter (biathlonresults.com)
 Sprint Männer
 Verfolgung Männer
 Staffel Männer
 Einzel Frauen
 Sprint Frauen
 Verfolgung Frauen
 Staffel Frauen

Einzelnachweise 

2008
Europameisterschaften
Europameisterschaften 2008